Partido, partidista y partidario puede referirse a:

Deportes

 partido, competición entre dos deportistas o dos equipos de deportistas;
Política
 Partido político, agrupación política de personas que comparten ideología o están reunidos por cuestiones comunes;
Divisiones territoriales
 partido, una división territorial.
 partido, división territorial y administrativa de la provincia argentina de Buenos Aires;
 partido, antigua división territorial chilena;
 partido judicial, división territorial de ámbito judicial en España.
 Partido rural, una agrupación de fincas.

Topónimos
Partido, municipio de la provincia Dajabón en la República Dominicana.
Otros usos
Partido, forma de pago a los trabajadores mineros en la Nueva España.
tomar partido , elegir, preferir.

Enlaces externos